

Letteratura 
Il Messia (Messiah) – poesia di Alexander Pope
Messiah – romanzo di Gore Vidal del 1955
Messiah – romanzo di Boris Starling, Il Giallo Mondadori n. 2846

Musica 
Messiah – oratorio di Georg Friedrich Händel
Messiah – gruppo musicale metal svizzero
Messiah – album dei Fear Factory del 1999
Messiah – album degli Steel Prophet del 2000
Messiah – album dei Godflesh del 2000
Messiah – EP dei Godflesh del 2003
Stradivari Messiah – violino di Antonio Stradivari del 1716

Televisione
Messiah – serie televisiva britannica del 2001
Messiah – serie televisiva statunitense del 2020

Videogiochi 
Messiah – sparatutto in prima persona

Pagine correlate 
 Messia
 Messia (disambigua)